Le nom Jim Fitzpatrick est porté par les personnes suivantes :
 Jim Fitzpatrick (1892-1973), un joueur américain de rugby à XV, champion olympique en 1920 ;
 Jim Fitzpatrick (1946-), un artiste irlandais connu pour avoir modifié la photo du Che prise par Alberto Korda ;
 Jim Fitzpatrick (1952-), un homme politique britannique ;
 Jim Fitzpatrick (1959-), un acteur américain ;